Маслаков — русская фамилия, имеет женскую форму Маслакова.

Известные носители 
 Маслаков, Валентин Михайлович (род. 1944) — советский легкоатлет и тренер, участник летних Олимпийских игр 1968 года, мастер спорта СССР.
 Маслаков, Владимир Игоревич (род. 1970) — российский актёр театра и кино, поэт, музыкант, режиссёр.
 Маслаков, Григорий Савельевич (1877—1921) — военный деятель, участник Гражданской войны.
 Маслаков, Иван Васильевич (1921—1945) — Герой Советского Союза.
 Маслаков, Пётр Авраамович (1939—2007) — российский учёный-механик, один из авторов управляемого пневмопробойника.
 Маслаков, Юрий Александрович (род. 1957) — российский футболист, игрок в мини-футбол.



См. также 
 Маслак
 Маслаково
 Петров-Маслаков